Hewa Bora Airways, compagnie d'aviation de la République démocratique du Congo
 Hewa Bora, le nom d'un village du Sud-Kivu dépendant de la collectivité Lùlenge, dans le territoire de Fizi. Joseph Kabila y serait né, et il fut le centre du maquis mis en place pendant les années 1960, 1970, 1980 et 1990 par Laurent-Désiré Kabila